Bendt Hannibal Tido lensgreve Wedell(-Wedellsborg) (født 22. oktober 1975 på Frederiksberg) er Danmarks største jordbesidder og er greve af godserne Wedellsborg og Frijsenborg. Wedells Palæ i indre København tilhører ligeledes Bendt Wedell. 

Han er søn af lensgreveparret Tido og Irene Wedell (født Raben-Levetzau). Ved faderens død 1982 overtog den 7-årige Bendt Wedell formelt set godserne, der dog reelt blev styret af moderen Irene Wedell i en periode.

Som ejer af 10.000 hektar () i Danmark er Bendt Wedell Danmarks største jordbesidder næst efter Aage V. Jensens Fonde. Han driver derudover 300 hektar i Skotland (Pr. maj 2004).

Wedell er bl.a. hofjægermester og bestyrelsesmedlem i Nordea-fonden ().

Anetavle

Kilder 

Lensgrever fra Danmark
Godsejere fra Danmark
Erhvervsfolk fra Danmark
Bendt
Hofjægermestre fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog